44-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 15 по 16 февраля в 1992 году в городе Калгари. Этот чемпионат был примечателен тем, что проводился в год Олимпиады, т.к. соревнования у мужчин по скелетону не были включены в программу Зимних Олимпийских игр 1992.

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.) 
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Чемпионаты мира в Канаде
Бобслей
Международные соревнования по бобслею в Канаде
Февраль 1992 года